Joan Alemany, fou un metge i astròleg català primera meitat del .
 Joan Alemany i Esteve, fou un sacerdot català (Sant Sadurní d'Anoia, Alt Penedès 1920 - (Barcelona, Barcelonès 11 de desembre del 2008).
 Joan Alemany i Moyà, va ser un autor, comentarista musical, estudiós i promotor de l'activitat musica (Vilanova i la Geltrú, 24 de juny de 1916 - 12 de març de 2001).
 Joan Alemany i Oliveres, va escriure i publicar articles i llibres sobre personatges de Banyoles (Banyoles, 1926-2002).